Прову́лок Ри́мського-Корсако́ва — назва провулків у деяких населених пунктах України та інших країн колишнього СРСР:

Провулок Римського-Корсакова — провулок у місті Київ.
 У місті Мукачеве Закарпатської області:
 1-й провулок Римського-Корсакова;
 2-й провулок Римського-Корсакова.

У місті Новосибірськ:
 1-й провулок Римського-Корсакова;
 2-й провулок Римського-Корсакова;
 3-й провулок Римського-Корсакова;
 4-й провулок Римського-Корсакова;
 5-й провулок Римського-Корсакова.

Вулиці, названі на честь людей
Провулки